

Муниципально-территориальное устройство 
В Ленском районе 147 населённых пунктов в составе одного городского и трёх сельских поселений:

Примечания 

Списки населённых пунктов Архангельской области